Esperanza de Borbón (Madrid, 14 de junio de 1914 - Villamanrique de la Condesa, 8 de agosto de 2005), fue una princesa española de la casa de Borbón con las mismas dignidades y honores que los infantes de España por concesión de Alfonso XIII al nacer.

Orígenes familiares 
Hija del infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias (1870-1949) y de su segunda esposa, la princesa Luisa de Orleans, princesa de Francia (1882-1958). Nieta por vía paterna del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta y jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias y de la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias. Por vía materna era nieta del príncipe Felipe de Orleans, conde de París y jefe de la Casa Real de Francia, y de la princesa María Isabel de Orleans.

En 1908 Alfonso XIII había dispuesto en que los hijos fruto de este segundo matrimonio del infante don Carlos gozarían de los honores, preeminencias y distinciones de los infantes de España, siguiendo inmediatamente a estos en el orden jerárquico como príncipes de la Casa de Borbón.

Biografía

Primeros años 
Fue bautizada el 21 de junio de 1914 en el Salón de Gasparini del Palacio Real de Madrid, siendo sus padrinos su tía la reina Amelia de Portugal y su tío el príncipe Raniero de Borbón-Dos Sicilias. Le fueron impuestos los nombres de María de la Esperanza, Amelia, Raniera, María del Rocío y Luisa Gonzaga.  

Su hermana era María de las Mercedes, Condesa de Barcelona y madre del rey Juan Carlos I de España.

En 1929 fue nombrada dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Nupcias y descendientes 

La princesa María de la Esperanza contrajo matrimonio el 18 de diciembre de 1944 en Sevilla con Pedro Gastón de Orleans-Braganza, príncipe Imperial de Brasil, uno de los dos pretendientes al trono brasileño, y jefe de la rama de Petropolis. El príncipe Pedro era hijo del príncipe Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza y de la condesa checoslovaca Isabel Dobrzensky de Dobrzenicz. Desde el momento de su matrimonio María de la Esperanza, se convirtió en princesa Imperial de Brasil con tratamiento de Alteza Imperial y Real. De esta unión nacen seis hijos:

 Pedro Carlos de Orleans-Braganza y Borbón (1945), casado con Rony Kuhn de Souza de la que enviudó dos días después de nacer su único hijo, se vuelve a casar con Patricia Alexandra Brascombe con la que tiene un hijo.
 Pedro Santiago de Orleans-Braganza (1979).
 Felipe de Orleans-Braganza (1982).

 María de la Gloria de Orleans-Braganza (1946), se casa con el príncipe Alejandro de Yugoslavia del que se divorcia para volverse a casar con Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, grande de España y duque de Segorbe.
 Pedro de Yugoslavia y Orleans-Braganza (1980).
 Felipe de Yugoslavia y Orleans-Braganza (1982).
 Alejandro de Yugoslavia y Orleans-Braganza (1982).
 Sol María Blanca de Medina y Orleans-Braganza, condesa de Ampurias (1986).
 Ana Luna de Medina y Orleans-Braganza, condesa de Ricla (1988).

 Alfonso Eduardo de Orleans-Braganza y Borbón-Dos Sicilias (1948), casado en 1973 con María Juana Parejo y Gurruchaga (1954), y se divorció en 2002. Casado ese mismo año con Sylvie Amélie Senna de Hungría Machado.
 María de Orleans-Braganza (1974).
 Julia de Orleans-Braganza (1977).

 Manuel Álvaro de Orleans-Braganza y Borbón (1949), casado con Marguerite Haffner y Lancha, de la que se divorcia.
 Cristina de Orleans-Braganza (1978).
 Manuel de Orleans-Braganza (1981).

 Cristina María de Orleans-Braganza y Borbón (1950), casada con Jean-Paul Marie Sapieha-Rożański (divorciados). En 1992 se casa con José Carlos Calmon de Brito, del que también se divorcia.
 Francisco Humberto de Orleans-Braganza y Borbón (1956), casado con Christina Pecahna Schmidt en 1978 con quien tuvo un hijo (divorciados en 1980). Casado ese mismo año con Rita de Cássia Pires, con quien tuvo dos hijos.
 Francisco de Orleans-Braganza (1979).
 Gabriel de Orleans-Braganza (1989).
 Manuela de Orleans-Braganza (1997).

Títulos y órdenes

Títulos 
 14 de junio de 1914 - 18 de diciembre de 1944: Su Alteza Real la princesa doña María de la Esperanza de Borbón, princesa de la Casa de Borbón, princesa de las Dos Sicilias.
 18 de diciembre de 1944 - 8 de agosto de 2005: Su Alteza Imperial y Real la princesa imperial de Brasil, princesa de las Dos Sicilias, princesa de la Casa de Borbón.

Órdenes 
4 de marzo de 1929: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).
18 de febrero de 1960: Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge ( Casa Real de las Dos Sicilias).

Ancestros

Notas 
</div>

Referencias

Enlaces externos 
 Elisabeth Dobrzensky von Dobrzenicz "Imperatriz do Brasil"  (en portugués)
 The Imperial Family of Brazil (en inglés)
 A Verdade Dinástica (en portugués)

Princesas de las Dos Sicilias
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Nacidos en Madrid
Príncipes de Orleans-Braganza
Fallecidos en Villamanrique de la Condesa